Aporcelaimidae är en familj av rundmaskar. Aporcelaimidae ingår i ordningen Dorylaimida, klassen Adenophorea, fylumet rundmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Aporcelaimidae 6 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Rundmaskar
Aporcelaimidae